Arrabal (y otras formas, como arraval, rabal y raval) puede referirse a:

Arrabal, concepto urbanístico (del árabe hispánico arrabáḍ, y este del árabe clásico rabaḍ)

Topónimos

Forma "Arrabal"
Plaza del arrabal, nombre inicial de algunas de las "plazas mayores" del urbanismo castellano
Arrabal (Buitrago del Lozoya)
Puente del Arrabal (Buitrago del Lozoya)
Arrabales de Guadalajara
Arrabal del Alamín
Arrabal de Cacharrerías o arrabal de la Merced
Arrabal (Leiria)
Arrabal (Salamanca)

Iglesia Vieja del Arrabal (Salamanca)
Iglesia Nueva del Arrabal (Salamanca)
Hermandad del Arrabal (Salamanca)

Arrabal (Segorbe)
Estación de Segorbe-Arrabal
Arrabal (Zaragoza)

Forma "Arraval"
Arravals de Vistabella del Maestrazgo

Forma "Rabal"

 Rabal (Oimbra)
 Rabal (Braganza)
 El Rabal (distrito de Zaragoza)

Forma "Raval"
 El Raval (Barcelona)
 Raval Roig-Virgen del Socorro o El Raval Roig (Alicante)
 Raval en Gandía, (provincia de Valencia)

Apellido

Forma "Arrabal"
Fernando Arrabal

Forma "Rabal"
Familia Rabal, de actores españoles:
Paco Rabal
Teresa Rabal
Liberto Rabal
Royo del Rabal, cantante de jota aragonesa

Forma "Raval"
Estela Raval
Sebastián Raval

Títulos de obras de arte o literarias
Melodia de arrabal, película de Luis Gasnier
Mónica del Raval, película
Historias de un arrabal parisino, novela de Vicente Ulive-Schnell
Currito de arrabal, cómic de Rafael Araiza

Referencias 

Arabismos